Die Motor City Open 2009 fanden vom 30. Januar bis 2. Februar 2009 in Detroit, Michigan in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und war mit 30.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Olli Tuominen, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Im Endspiel setzte sich Borja Golán gegen Adrian Grant mit 10:12, 11:9, 11:5 und 14:12 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Wellings einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2008/09
2009